Véber György
Véber György (1969) válogatott labdarúgó
Wéber György
Wéber György (1922) George Weber, amerikai magyar onkológus, farmakológus, az MTA tagja
Wéber György  (1937) építész